Cattedrale dell'Assunta – El Burgo de Osma
 Cattedrale dell'Assunta – Minervino Murge

Pagine correlate 
 Basilica cattedrale dell'Assunta
 Basilica di Santa Maria Assunta
 Cattedrale di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Santa Maria Assunta
 Chiesa di Nostra Signora Assunta
 Chiesa di Maria Santissima Assunta
 Collegiata di Santa Maria Assunta
 Concattedrale di Santa Maria Assunta
 Pieve di Santa Maria Assunta
 Cattedrale di Nostra Signora Assunta
 Cattedrale dell'Assunzione